Cearadactylus est un genre de ptérosaure de grande taille vivant au Crétacé inférieur en Amérique du Sud.

La seule espèce connue est Cearadactylus atrox, décrite et nommée en 1985 par Giuseppe Leonardi et Guido Borgomanero. Elle mesurait environ  d'envergure pour un poids de . Cependant, Peter Wellnhofer a estimé qu'elle aurait pu atteindre  d'envergure.

Étymologie 
Le nom Cearadactylus fait référence à l'état brésilien Ceará combiné avec dactyle, « doigt » du grec ancien (δάκτυλος, dáktulos). Le nom spécifique atrox signifie « affreux » en raison à sa dentition redoutable.

Annexes

Références 
 Dalla Vecchia, F. M. (1993), « Cearadactylus? ligabuei, nov. sp., a new Early Cretaceous (Aptian) pterosaur from Chapada do Araripe (Northeastern Brazil) », Bolletini della Societa Paleontologica Italiano, 32: 401-409
 Steel, L., Martill, D. M., Unwin, D. M. and Winch, J. D., 2005, « A new pterodactyloid pterosaur from the Wessex Formation (Lower Cretaceous) of the Isle of Wight, England », Cretaceous Research, 26: 686–698

Articles connexes 
 Liste de familles des reptiles disparus

Cearadactylidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1985